SNSD può riferirsi a:
 Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (Savez nezavisnih socijaldemokrata), partito politico di nazionalità serba della Bosnia ed Erzegovina
 Girls' Generation (So Nyeo Shi Dae), gruppo musicale femminile della Corea del Sud